Het ATP-toernooi van San José 2013 (officieel: SAP Open) werd van 11 tot en met 17 februari gespeeld in de Amerikaanse stad San José. De wedstrijden werden gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het HP Pavilion.

Het enkelspel werd gewonnen door Milos Raonic. Hij versloeg Tommy Haas met 6-4, 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Xavier Malisse en Frank Moser. Zij versloegen Lleyton Hewitt en Marinko Matosevic met 6-0, 6-7(5), [10-4].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema 

San José
ATP-toernooi van San José